Di seguito una lista di asteroidi dal numero 539001 al 540000 con data di scoperta e scopritore.

539001–539100 

|-
| 539001 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539002 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539003 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539004 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539005 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539006 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539007 - ||  || || WISE
|-
| 539008 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539009 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539010 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539011 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539012 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539013 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539014 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539015 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539016 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539017 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539018 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539019 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539020 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539021 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539022 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539023 - ||  || || CSS
|-
| 539024 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539025 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539026 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539027 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539028 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539029 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539030 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539031 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539032 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539033 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539034 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539035 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539036 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539037 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539038 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539039 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539040 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539041 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539042 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539043 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539044 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539045 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539046 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539047 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539048 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539049 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539050 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539051 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539052 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539053 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539054 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539055 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539056 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539057 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539058 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539059 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539060 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539061 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539062 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539063 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539064 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539065 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539066 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539067 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539068 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539069 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539070 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539071 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539072 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539073 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539074 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539075 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539076 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539077 - ||  || || CSS
|-
| 539078 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539079 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539080 - ||  || || WISE
|-
| 539081 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539082 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539083 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539084 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539085 - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 539086 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539087 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539088 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539089 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539090 - ||  || || CSS
|-
| 539091 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539092 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539093 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539094 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539095 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539096 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539097 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539098 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539099 - ||  || || WISE
|-
| 539100 - ||  || || Spacewatch
|}

539101–539200 

|-
| 539101 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539102 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539103 - ||  || || CSS
|-
| 539104 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539105 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539106 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539107 - ||  || || WISE
|-
| 539108 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539109 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539110 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539111 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539112 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539113 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539114 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539115 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539116 - ||  || || SSS
|-
| 539117 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539118 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539119 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539120 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539121 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539122 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539123 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539124 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539125 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539126 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539127 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539128 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539129 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539130 - ||  || || CSS
|-
| 539131 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539132 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539133 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539134 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539135 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539136 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539137 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539138 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539139 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539140 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539141 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539142 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539143 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539144 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539145 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539146 - ||  || || CSS
|-
| 539147 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539148 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539149 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539150 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539151 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539152 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539153 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539154 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539155 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539156 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539157 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539158 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539159 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539160 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539161 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539162 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539163 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539164 - ||  || || WISE
|-
| 539165 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539166 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539167 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539168 - ||  || || SSS
|-
| 539169 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539170 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539171 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539172 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539173 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539174 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539175 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539176 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539177 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539178 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539179 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539180 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539181 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539182 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539183 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539184 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539185 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539186 - ||  || || CSS
|-
| 539187 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539188 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539189 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539190 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539191 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539192 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539193 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539194 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539195 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539196 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539197 - ||  || || WISE
|-
| 539198 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539199 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539200 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

539201–539300 

|-
| 539201 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539202 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539203 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539204 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539205 - ||  || || WISE
|-
| 539206 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539207 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539208 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539209 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539210 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539211 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539212 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539213 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539214 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539215 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539216 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539217 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539218 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539219 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539220 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539221 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539222 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539223 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539224 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539225 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539226 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539227 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539228 - ||  || || LINEAR
|-
| 539229 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539230 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539231 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539232 - ||  || || P. G. Comba
|-
| 539233 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539234 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539235 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539236 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539237 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539238 - ||  || || CSS
|-
| 539239 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539240 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539241 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539242 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539243 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539244 - ||  || || WISE
|-
| 539245 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539246 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539247 - ||  || || WISE
|-
| 539248 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539249 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539250 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539251 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539252 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539253 - ||  || || CSS
|-
| 539254 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539255 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539256 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539257 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539258 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539259 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539260 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539261 - ||  || || CSS
|-
| 539262 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539263 - ||  || || CSS
|-
| 539264 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539265 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539266 - ||  || || LINEAR
|-
| 539267 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539268 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539269 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539270 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539271 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539272 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539273 - ||  || || WISE
|-
| 539274 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539275 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539276 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539277 - ||  || || WISE
|-
| 539278 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539279 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539280 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539281 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539282 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539283 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539284 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539285 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539286 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539287 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539288 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539289 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539290 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539291 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539292 - ||  || || PMO NEO
|-
| 539293 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539294 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539295 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539296 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539297 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539298 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539299 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539300 - ||  || || Pan-STARRS
|}

539301–539400 

|-
| 539301 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539302 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539303 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539304 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539305 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539306 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539307 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539308 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539309 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539310 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539311 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539312 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539313 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539314 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539315 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539316 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539317 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539318 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539319 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539320 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539321 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539322 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539323 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539324 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539325 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539326 - ||  || || WISE
|-
| 539327 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539328 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539329 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539330 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539331 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539332 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539333 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539334 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539335 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539336 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539337 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539338 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539339 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539340 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539341 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539342 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539343 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539344 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539345 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539346 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539347 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539348 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539349 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539350 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539351 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539352 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539353 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539354 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539355 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539356 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539357 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539358 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539359 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539360 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539361 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539362 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539363 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539364 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539365 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539366 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539367 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539368 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539369 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539370 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539371 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539372 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539373 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539374 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539375 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539376 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539377 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539378 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539379 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539380 - ||  || || CSS
|-
| 539381 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539382 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539383 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539384 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539385 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539386 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539387 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539388 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539389 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539390 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539391 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539392 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539393 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539394 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539395 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539396 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539397 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539398 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539399 - ||  || || WISE
|-
| 539400 - ||  || || Spacewatch
|}

539401–539500 

|-
| 539401 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539402 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539403 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539404 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539405 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539406 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539407 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539408 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539409 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539410 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539411 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539412 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539413 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539414 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539415 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539416 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539417 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539418 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539419 - ||  || || WISE
|-
| 539420 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539421 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539422 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539423 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539424 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539425 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539426 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539427 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539428 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539429 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539430 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539431 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539432 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539433 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539434 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539435 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539436 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539437 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539438 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539439 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539440 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539441 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539442 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539443 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539444 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539445 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539446 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539447 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539448 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539449 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539450 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539451 - ||  || || WISE
|-
| 539452 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539453 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539454 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539455 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539456 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539457 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539458 - ||  || || LINEAR
|-
| 539459 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539460 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539461 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539462 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539463 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539464 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539465 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539466 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539467 - ||  || || SSS
|-
| 539468 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539469 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539470 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539471 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539472 - ||  || || CSS
|-
| 539473 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539474 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539475 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539476 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539477 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539478 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539479 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539480 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539481 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539482 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539483 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539484 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539485 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539486 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539487 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539488 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539489 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539490 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539491 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539492 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539493 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539494 - ||  || || WISE
|-
| 539495 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539496 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539497 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539498 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539499 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539500 - ||  || || Spacewatch
|}

539501–539600 

|-
| 539501 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539502 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539503 - ||  || || WISE
|-
| 539504 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539505 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539506 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539507 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539508 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539509 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539510 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539511 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539512 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539513 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539514 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539515 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539516 - ||  || || CSS
|-
| 539517 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539518 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539519 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539520 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539521 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539522 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539523 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539524 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539525 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539526 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539527 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539528 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539529 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539530 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539531 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539532 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539533 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539534 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539535 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539536 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539537 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539538 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539539 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539540 - ||  || || CSS
|-
| 539541 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539542 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539543 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539544 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539545 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539546 - ||  || || CINEOS
|-
| 539547 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539548 - ||  || || LINEAR
|-
| 539549 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539550 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539551 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539552 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539553 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539554 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539555 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539556 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539557 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539558 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539559 - ||  || || LONEOS
|-
| 539560 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539561 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539562 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539563 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539564 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539565 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539566 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539567 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539568 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539569 - ||  || || CSS
|-
| 539570 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539571 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539572 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539573 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539574 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539575 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539576 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539577 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539578 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539579 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539580 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539581 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539582 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539583 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539584 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539585 - ||  || || WISE
|-
| 539586 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539587 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539588 - ||  || || WISE
|-
| 539589 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539590 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539591 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539592 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539593 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539594 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539595 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539596 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539597 - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 539598 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539599 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539600 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

539601–539700 

|-
| 539601 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539602 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539603 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539604 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539605 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539606 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539607 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539608 - ||  || || WISE
|-
| 539609 - ||  || || WISE
|-
| 539610 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539611 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539612 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539613 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539614 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539615 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539616 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539617 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539618 - ||  || || SSS
|-
| 539619 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539620 - ||  || || CSS
|-
| 539621 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539622 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539623 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539624 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539625 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539626 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539627 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539628 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539629 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539630 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539631 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539632 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539633 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539634 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539635 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539636 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539637 - ||  || || CSS
|-
| 539638 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539639 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539640 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539641 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539642 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539643 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539644 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539645 - ||  || || CSS
|-
| 539646 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539647 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539648 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539649 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539650 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539651 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539652 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539653 - ||  || || LINEAR
|-
| 539654 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539655 - ||  || || CSS
|-
| 539656 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539657 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539658 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539659 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539660 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539661 - ||  || || WISE
|-
| 539662 - ||  || || WISE
|-
| 539663 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539664 - ||  || || WISE
|-
| 539665 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539666 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539667 - ||  || || CSS
|-
| 539668 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539669 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539670 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539671 - ||  || || CSS
|-
| 539672 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539673 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539674 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539675 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539676 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539677 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539678 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539679 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539680 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539681 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539682 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539683 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539684 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539685 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539686 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539687 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539688 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539689 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539690 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539691 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539692 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539693 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539694 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539695 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539696 - ||  || || CSS
|-
| 539697 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539698 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539699 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539700 - ||  || || Spacewatch
|}

539701–539800 

|-
| 539701 - ||  || || WISE
|-
| 539702 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539703 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539704 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539705 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539706 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539707 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539708 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539709 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539710 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539711 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539712 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539713 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539714 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539715 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539716 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539717 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539718 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539719 - ||  || || WISE
|-
| 539720 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539721 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539722 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539723 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539724 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539725 - ||  || || WISE
|-
| 539726 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539727 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539728 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539729 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539730 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539731 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539732 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539733 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539734 - ||  || || CSS
|-
| 539735 - ||  || || WISE
|-
| 539736 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539737 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539738 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539739 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539740 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539741 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539742 - ||  || || WISE
|-
| 539743 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539744 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539745 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539746 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539747 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539748 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539749 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539750 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539751 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539752 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539753 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539754 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539755 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539756 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539757 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539758 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539759 - ||  || || WISE
|-
| 539760 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539761 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539762 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539763 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539764 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539765 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539766 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539767 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539768 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539769 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539770 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539771 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539772 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539773 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539774 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539775 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539776 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539777 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539778 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539779 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539780 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539781 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539782 - ||  || || WISE
|-
| 539783 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539784 - ||  || || WISE
|-
| 539785 - ||  || || WISE
|-
| 539786 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539787 - ||  || || CSS
|-
| 539788 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539789 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539790 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539791 - ||  || || WISE
|-
| 539792 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539793 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539794 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539795 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539796 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539797 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539798 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539799 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539800 - ||  || || Spacewatch
|}

539801–539900 

|-
| 539801 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539802 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539803 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539804 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539805 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539806 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539807 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539808 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539809 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539810 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539811 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539812 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539813 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539814 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539815 - ||  || || WISE
|-
| 539816 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539817 - ||  || || CSS
|-
| 539818 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539819 - ||  || || CSS
|-
| 539820 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539821 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539822 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539823 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539824 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539825 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539826 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539827 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539828 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539829 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539830 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539831 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539832 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539833 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539834 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539835 - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 539836 - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 539837 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539838 - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 539839 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539840 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539841 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539842 - ||  || || CSS
|-
| 539843 - ||  || || WISE
|-
| 539844 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539845 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539846 - ||  || || WISE
|-
| 539847 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539848 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539849 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539850 - ||  || || CSS
|-
| 539851 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539852 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539853 - ||  || || CSS
|-
| 539854 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539855 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539856 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539857 - ||  || || LINEAR
|-
| 539858 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539859 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539860 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539861 - ||  || || SSS
|-
| 539862 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539863 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539864 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539865 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539866 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539867 - ||  || || LINEAR
|-
| 539868 - ||  || || CSS
|-
| 539869 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539870 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539871 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539872 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539873 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539874 - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 539875 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539876 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539877 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539878 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539879 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539880 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539881 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539882 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539883 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539884 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539885 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539886 - ||  || || LINEAR
|-
| 539887 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539888 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539889 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539890 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539891 - ||  || || WISE
|-
| 539892 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539893 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539894 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539895 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539896 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539897 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539898 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539899 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539900 - ||  || || Pan-STARRS
|}

539901–540000 

|-
| 539901 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539902 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539903 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539904 - ||  || || LONEOS
|-
| 539905 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539906 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539907 - ||  || || CSS
|-
| 539908 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539909 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539910 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539911 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539912 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539913 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539914 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539915 - ||  || || CSS
|-
| 539916 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539917 - ||  || || CSS
|-
| 539918 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539919 - ||  || || LINEAR
|-
| 539920 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539921 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539922 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539923 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539924 - ||  || || CSS
|-
| 539925 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539926 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539927 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539928 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539929 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539930 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539931 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539932 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539933 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539934 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539935 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539936 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539937 - ||  || || CSS
|-
| 539938 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539939 - ||  || || CSS
|-
| 539940 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539941 - ||  || || LINEAR
|-
| 539942 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539943 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539944 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539945 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539946 - ||  || || LINEAR
|-
| 539947 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539948 - ||  || || WISE
|-
| 539949 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539950 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539951 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539952 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539953 - ||  || || CSS
|-
| 539954 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539955 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539956 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539957 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539958 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539959 - ||  || || CSS
|-
| 539960 - ||  || || LINEAR
|-
| 539961 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539962 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539963 - ||  || || CSS
|-
| 539964 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539965 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539966 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539967 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539968 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539969 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539970 - ||  || || CSS
|-
| 539971 - ||  || || CSS
|-
| 539972 - ||  || || CSS
|-
| 539973 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539974 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539975 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539976 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539977 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539978 - ||  || || SSS
|-
| 539979 - ||  || || SSS
|-
| 539980 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539981 - ||  || || SSS
|-
| 539982 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539983 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539984 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539985 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539986 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539987 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539988 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539989 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539990 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539991 - ||  || || Spacewatch
|-
| 539992 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539993 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539994 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539995 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539996 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 539997 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539998 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 539999 - ||  || || Spacewatch
|-
| 540000 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0539001